Fortini ima više značenja:
 Fortini, Rovigo
 Fortini, Verona